Марше́ () — многозначный термин французского происхождения.

Название коммун во Франции 
 Марше — в департаменте Эна.

Фамилия 
 Марше, Жорж (1920—1997) — французский коммунист, политический и государственный деятель.